La Serie B 1987-1988 è stata la 56ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 13 settembre 1987 e il 19 giugno 1988 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Lorenzo Marronaro (Bologna) con 21 reti.

Stagione 
I verdetti finali in chiave promozione, da questa stagione ampliata a quattro posti, videro il ritorno in Serie A di nomi importanti, come il  (tornato in massima serie dopo sei anni in cui conobbe anche la prima retrocessione in terza serie), vincitore del torneo, e la  (reduce da un campionato in cui recuperò nove punti di penalizzazione salvandosi solo agli spareggi), che si assicurò di fatto la promozione pareggiando in extremis nello scontro diretto contro il . Assieme ai felsinei e ai romani, festeggiarono la promozione il  e l', che quell'anno fece l'exploit in Coppa delle Coppe, arrivando sino alle semifinali.

A fondo classifica si salvò all'ultima giornata l'esordiente  (grazie anche alla prevista retrocessione di sole tre squadre per quel campionato), che condannò alla discesa in Serie C1 il  uscito sconfitto dallo scontro salvezza con il , proprio all'ultima giornata. Vana invece la lotta per la , per il terzo anno consecutivo colpita da una penalizzazione (in merito ad un illecito risalente al campionato 1985-86) e per l', da tempo giacenti in fondo alla graduatoria.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1988-1989.
      Retrocesso in Serie C1 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
La Triestina ha scontato 5 punti di penalizzazione.
 Il Bologna partecipa alla Coppa Mitropa 1988-1989

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 Calciatori 1987-88, Modena-Milano, Panini-L'Unità, 1994.
 Calciatori 1987-88, Modena-Milano, Panini-La Gazzetta dello Sport, giugno 2012.
 
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1988. Modena, Edizioni Panini, 1988.
 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987